{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60601) - || 2000 EQ157 ||12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60602) - || 2000 EV161 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60603) - || 2000 EF163 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60604) - || 2000 EP164 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60605) - || 2000 EZ167 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60606) - || 2000 EC171 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60607) - || 2000 EA172 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60608) - || 2000 EE173 ||3 maart 2000 || J. X. Luu, C. A. Trujillo, W. Evans
|-
| (60609) Kerryprice || 2000 EA175 ||2 maart 2000 || CSS
|-
| (60610) - || 2000 EB181 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60611) - || 2000 ED185 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60612) - || 2000 EE190 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60613) - || 2000 EO196 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60614) Tomshea || 2000 EU198 ||1 maart 2000 || CSS
|-
| (60615) - || 2000 EV205 ||12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60616) - || 2000 FH1 ||26 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60617) - || 2000 FM3 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60618) - || 2000 FP3 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60619) - || 2000 FZ4 ||27 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60620) - || 2000 FD8 ||27 maart 2000 || J. J. Kavelaars, B. J. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman
|-
| (60621) - || 2000 FE8 ||27 maart 2000 || J. J. Kavelaars, B. J. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman
|-
| (60622) Pritchet || 2000 FK8 ||30 maart 2000 || D. D. Balam
|-
| (60623) - || 2000 FW13 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60624) - || 2000 FT14 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60625) - || 2000 FA17 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60626) - || 2000 FU21 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60627) - || 2000 FJ23 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60628) - || 2000 FX24 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60629) - || 2000 FX25 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60630) - || 2000 FY25 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60631) - || 2000 FC26 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60632) - || 2000 FE27 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60633) - || 2000 FF27 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60634) - || 2000 FW27 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60635) - || 2000 FD30 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60636) - || 2000 FH30 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60637) - || 2000 FX30 ||29 maart 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (60638) - || 2000 FF31 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60639) - || 2000 FW31 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60640) - || 2000 FE34 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60641) - || 2000 FP35 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60642) - || 2000 FP37 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60643) - || 2000 FU37 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60644) - || 2000 FY37 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60645) - || 2000 FU38 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60646) - || 2000 FJ39 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60647) - || 2000 FA40 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60648) - || 2000 FY40 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60649) - || 2000 FZ41 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60650) - || 2000 FF42 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60651) - || 2000 FU42 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60652) - || 2000 FG43 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60653) - || 2000 FA45 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60654) - || 2000 FP45 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60655) - || 2000 FV45 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60656) - || 2000 FF47 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60657) - || 2000 FT47 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60658) - || 2000 FG48 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60659) - || 2000 FX49 ||30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60660) - || 2000 FL50 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60661) - || 2000 FF57 ||26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60662) - || 2000 FX61 ||26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60663) - || 2000 FZ65 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60664) - || 2000 FX72 ||26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60665) - || 2000 FL73 ||25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60666) - || 2000 FT73 ||26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60667) - || 2000 GQ1 ||4 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (60668) - || 2000 GJ3 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60669) Georgpick || 2000 GE4 ||7 april 2000 || Kleť
|-
| (60670) - || 2000 GX5 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60671) - || 2000 GP9 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60672) - || 2000 GE10 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60673) - || 2000 GH10 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60674) - || 2000 GN10 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60675) - || 2000 GA12 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60676) - || 2000 GQ14 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60677) - || 2000 GO18 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60678) - || 2000 GA23 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60679) - || 2000 GE24 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60680) - || 2000 GW27 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60681) - || 2000 GE31 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60682) - || 2000 GU31 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60683) - || 2000 GL33 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60684) - || 2000 GA34 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60685) - || 2000 GP34 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60686) - || 2000 GN35 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60687) - || 2000 GS35 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60688) - || 2000 GY35 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60689) - || 2000 GG37 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60690) - || 2000 GD38 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60691) - || 2000 GJ38 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60692) - || 2000 GC40 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60693) - || 2000 GX40 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60694) - || 2000 GG41 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60695) - || 2000 GM42 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60696) - || 2000 GQ43 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60697) - || 2000 GG45 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60698) - || 2000 GB46 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60699) - || 2000 GN47 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60700) - || 2000 GL50 ||5 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten